Кузьми́на — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Известные носители  Кузьмина, Алла Владимировна (род. 1963) — российский учёный, политик, общественный деятель, депутат Государственной Думы 5 и 6 созывов.
 Кузьмина, Алевтина Ивановна (род. 1940) — советская доярка совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Кузьмина, Анастасия Владимировна (род. 1984) — российская и словацкая биатлонистка.
 Кузьмина, Анастасия Владимировна — российская фигуристка, победительница кубка России по фигурному катанию (2003)
 Кузьмина, Анна Ивановна (1933—2017) — советская и российская актриса.
 Кузьмина, Валентина Ивановна (род. 1948) — советский работник лёгкой промышленности, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 
 Кузьмина, Виктория Олеговна (род. 1983) — российская певица.
 Кузьмина, Виктория Сергеевна (род. 1998) — российская гимнастка.
 Кузьмина, Галина Павловна (род. 1948) — исследователь русской социальной философии, педагог.
 Кузьмина, Диана Игоревна (род. 1999) — российская футболистка.
 Кузьмина, Евгения Алексеевна (род. 1986) — казахстанская ориентировщица на лыжах.
 
 
 Кузьмина, Зоя Борисовна (род. 1985) — российская актриса.
 Кузьмина, Ирина Фёдоровна (1928—2015) — советская оперная певица и музыкальный педагог.
 Кузьмина, Капитолина Артемьевна (1925—2022) — советская артистка оперетты.
 Кузьмина, Клавдия Алексеевна (1923—2008) — советский учёный, доктор медицинских наук, профессор.
 Кузьмина, Кристина Алексеевна (род. 1980) — российская актриса.
 Кузьмина, Любовь Евгеньевна (род. 1986) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Кузьмина, Людмила Юрьевна (Ремеслова; род. 1987) — российская легкоатлетка.
 Кузьмина, Наталья Сергеевна (род. 1992) — российская футболистка.
 Кузьмина, Нина Григорьевна (1941—2012) — передовик текстильной промышленности, депутат Верховного Совета СССР 7-го созыва.
 Кузьмина, Нинель Николаевна (1937—2020) — советский и российский архитектор-реставратор.
 Кузьмина, Ольга Николаевна (род. 1987) — российская актриса.
 
 Кузьмина, Эдварда Борисовна (род. 1937) — российский литературный критик и редактор.

 Двойные фамилии 
 Кузьмина-Даугуветене, Ольга Павловна (1884—1967) — российская, литовская и советская актриса.
 Кузьмина-Караваева, Елизавета Юрьевна (1891—1945) — русская поэтесса, эмигрант.

 Населённые пункты 
 Кузьмина — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Кузьмина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.